Microhierax este un gen de păsări răpitoare diurne din familia Falconidae, răspândite în Asia de Sud-Est.  Având o lungime medie de 15 cm și o greutate de 35 g, acestea sunt cele mai mici păsări ale ordinului Falconiformes.

Cladogramă conform Catalogue of Life:

Referințe

Legături externe 

Falconidae